Trittico bezeichnet

 Trazodon, ein Handelsname eines Arzneistoffes
 Triptychon, dreigeteilte Gemälde
 Trittico Lombardo, ein italienisches Radrennen
 Il trittico, eine Oper von Puccini